

Architettura 
 Hotel Bel-Air – hotel di Hollywood

Cinema 
 Bel Air – film del 2000 diretto da Christopher Coppola

Geografia 
 Francia
 Quartier du Bel-Air – quartiere di Parigi
Haiti
 Bel Air – quartiere di Port-au-Prince
 Seychelles
 Bel Air –  uno dei 26 distretti delle Seychelles
 Stati Uniti d'America
 Bel Air – distretto di Los Angeles, California
 Bel Air – distretto di Minot, Dakota del Nord
 Bel Air – distretto di Sanford, Florida
 Bel Air – census-designated place della Contea di Allegany, Maryland
 Bel Air – città della Contea di Harford, Maryland
 Bel Air – piantagione storica in Virginia nei pressi di Woodbridge

Musica 
 Bel Air – brano dei Can tratto dall'album Future Days del 1973
 Bel Air – album degli Ultramarine del 1995
 Bel Air – album dei Guano Apes del 2011
 Bel Air – brano di Lana Del Rey tratto dall'EP Paradise del 2012

Trasporti 
 Bel-Air – stazione della metropolitana di Parigi
 Chevrolet Bel Air – autovettura full-size prodotta dalla Chevrolet

Televisione 
 Bel-Air - serie televisiva del 2022